est le quatrième album du groupe punk / rock MxPx sorti en 1998 sous le label Tooth & Nail Records et A&M Records

Liste des titres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Album de MxPx
Album musical sorti en 1998